Lorena — região da França
Ducado da Lorena — ducado da Europa
Lorena (São Paulo) — município brasileiro
Lorena (telenovela) — colombiana, de 2005

Desambiguações de topônimos